Tom Donahue (1928-1975) – disc jockey e produttore discografico statunitense
 Tom Donahue (1968) – regista statunitense